Příjmení Winters nese více osobností:

 Anne Winters (* 1994) – americká herečka
 Ben H. Winters (* 1976) – americký spisovatel, novinář a dramatik
 David Winters (1939–2019) – americký tanečník, choreograf, producent, režisér, scenárista a herec
 Jonathan Winters (1925–2013) – americký komik, herec, průkopník stand-up comedy
 Richard Winters (1918–2011) – důstojník Armády Spojených států amerických, jedna z hlavních postav minisérie HBO Bratrstvo neohrožených
 Shelley Wintersová (1920–2006) – americká herečka židovského původu

Podobné příjmení 
 Winter

Externí odkazy